Georges Desdevises Du Dézert (1854-1942),  historien, romancier, poète et critique littéraire français ;
 Théophile-Alphonse Desdevises Du Dezert (1822-1894), historien et universitaire français.